Вальбак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн, округ Кольмар 
 Вальбак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Ельзас, департамент Верхній Рейн, округ Мюлуз